MI5, Britse inlichtingendienst.
 Messier 15 (M15), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
 M-15 (Bosnië en Herzegovina)
 M15 (Hongarije)
 M15 (Mashreq)
 M15 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M15 (Joegoslavië)